Элмер, Эльмер — передача в русском языке ряда англоязычных фамилий, в частности, , :

Фамилия 
 Барон Элмер ()
 Элмер, Адольф Дэниел Эдвард (1870—1942) — американский ботаник.
  (1919—1999) — глава шведской спецслужбы IB, существовавшей в 1965—1975 годах.
 Элмер, Джимми (род. 1971) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Элмер, Джонатан (1745—1817) — американский политик, делегат 2-го Континентального конгресса и Конгресса Конфедерации (1777—1778, 1781—1783, 1787—1788), член Сената США (1789—1791), брат Эбенезера Элмера.
  (род. 1966) — датский кинорежиссёр, лауреат премий «Бодиль» и «Роберт» за фильм Let’s Get Lost в категории «Лучший датский фильм» (1998).
  (род. 1948) — канадский бегун, участник летних Олимпийских игр 1972 года.
 Элмер, Лаклан (род. 1969) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1992 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
  (1793—1883) — американский политик, член Палаты представителей США (1843—1845), сын Эбенезера Элмера.
  (род. 1969) — швейцарский лыжник, чемпион мира по ски-альпинизму (2004).
  (1871—1956) — американский политик, член Палаты представителей США (1943—1945).
  (Уоллес Элмер; 1898—1978) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Виктория Кугарс» (1925).
 Элмер, Хокон (1909—1984) — датский органист и дирижёр.
  (1752—1843) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Нью-Джерси (1791—1795), член Палаты представителей США (1801—1807).
  (род. 1949) — американский журналист, первый автор публикаций на компьютерную тематику в журнале Time.

Топонимы 
 Элмер (Квебек) — бывший тауншип, ныне сектор г. Гатино
 Элмер (тауншип, округ Сент-Луис, Миннесота)
 Элмер (тауншип, округ Пайпстон, Миннесота)

Фильмы 
 Элмер Гантри (фильм)

См. также 
 Эйлмер